Комарно се може односити на:

 Коморан, град у округу Коморан, Словачка
 Комарно (Кромјержиж), насеље у округу Кромјержиж, Чешка
 Комарно (Бар), насеље у општини Бар, Црна Гора

Види још 
 Комарна (вишезначна одредница)